Melanchthonhaus steht für:
 Melanchthonhaus (Bretten)
 Melanchthonhaus (Jena)
 Melanchthonhaus (Pforzheim)
 Melanchthonhaus Wittenberg